Шамац може бити:

 Шамац (раније Босански Шамац), насеље и седиште истоимене општине у Републици Српској, БиХ
 Општина Шамац (раније општина Босански Шамац), општина у Републици Српској, БиХ
 Славонски Шамац, град и седиште истоимене општине у Бродско-посавској жупанији, Хрватска
 Општина Славонски Шамац, општина у Бродско-посавској жупанији, Хрватска
 Босански Шамац (Домаљевац-Шамац), насеље у општини Домаљевац-Шамац, Посавски кантон, Федерација БиХ, БиХ
 Општина Домаљевац-Шамац, општина у Посавском кантону, Федерација БиХ, БиХ